Ogre může označovat:

Geografie 
 Ogre (řeka) – řeka v Lotyšsku
 Ogre (město) – město ležící u jejího ústí do Daugavy

Další významy 
 ogre – anglicky zlobr
 OGRE – (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) – 3D engine používaný v počítačových hrách